Parêherounemef est un prénom masculin égyptien porté par :

 Parêherounemef, un fils de Ramsès 
 Parêherounemef, un fils de Ramsès 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité